Skoki na trampolinie mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 rozegrane zostały 13 sierpnia w hali HSBC Arena.

Wyniki

Kwalifikacje

Finał

Bibliografia 
 
 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016